Reck est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), compositeur électroacoustique brésilien
Friedrich Reck-Malleczewen (1884-1945), écrivain et médecin allemand
 (1886-1937), volcanologue et paléontologue allemand
 (1865-c. 1951), homme politique américain en Alaska
Oliver Reck (né en 1965), joueur allemande de football
 (née c. 1948), reine de beauté américaine
Sabine Reck (née en 1969), pilote automobile allemande
 (né en 1954), acteur de télévision allemand
Stefan Anton Reck (né en 1960), chef d'orchestre allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme